Эрна Бранд (, публиковалась также под фамилией Бранд-Зельтай, ; ,  — ) — немецкий музыковед.

В 1931 г. опубликовала обширную биографию певицы Аглаи Оргени «Аглая Оргени. Жизнь великой певицы» (), построенную на пространном цитировании её писем и дневников, с предисловием театроведа Э. Л. Шталя. В дальнейшем занималась изучением биографии Макса Регера, выпустила монографию «Макс Регер в родительском доме» (; 1938), переиздана под названием «Макс Регер. Годы детства» (; 1968).

Основной труд Бранд — фундаментальная монография «Бельканто. Культурная история певческого искусства» (; 1972).

Примечания 

Музыковеды Германии